Trinity Alps steht für folgende geographischen Objekte in den Vereinigten Staaten:

 Trinity Alps (Gebirge), Gebirgszug in Kalifornien 

 Trinity Alps Creek, Fluss in Kalifornien 
 Trinity Alps Wilderness, Wildnisschutzgebiet in Kalifornien